Hulpmijnenveger 2 kan naar twee verschillende gemilitariseerde schepen bij de Koninklijke Marine verwijzen:
 Hr. Ms. Alor, een gewestelijk patrouillevaartuig van de Gouvernementsmarine dat is gemilitariseerd en omgebouwd tot hulpmijnenveger.
 Hr. Ms. Azimuth, een Nederlandse trawler die door de Koninklijke Marine is gevorderd en omgebouwd tot hulpmijnenveger.